Elenco delle specie del genere Vigna (Fabaceae)

A 

 Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal
 Vigna acuminata Hayata
 Vigna adenantha (G.Mey.) Marechal & al.
 Vigna angivensis Baker
 Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi
 Vigna antillana (Urb.) Fawc. & Rendle
 Vigna antunesii Harms
 Vigna appendiculata (Benth.) A. Delgado

B 
 Vigna benuensis Pasquet & Marechal
 Vigna bequaertii R.Wilczek
 Vigna bosseri Du Puy & Labat
 Vigna bournaea Gamble

C 

 Vigna candida (Vell.) Marechal & al.
 Vigna canescens C.T.White
 Vigna caracalla (L.) Verdc.
 Vigna clarkei Prain
 Vigna comosa Baker
 Vigna cylindrica (L.) Skeels

D 
 Vigna dalzelliana (Kuntze) Verdc.
 Vigna desmodioides R.Wilczek
 Vigna diffusa (Scott-Elliot) A. Delgado & Verdc.
 Vigna dolomitica R.Wilczek

E 
 Vigna elegans  (Piper) Marechal & al.

F 

 Vigna filicaulis Hepper
 Vigna firmula (Hassl.) Marechal & al.
 Vigna friesiorum Harms
 Vigna frutescens A.Rich.

G 
 Vigna gazensis Baker f.
 Vigna glabrescens Marechal & al.
 Vigna gracilicaulis (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi
 Vigna gracilis (Guill. & Perr.) Hook.f.
 Vigna grahamiana (Wight & Arn.) Verdc.

H 
 Vigna hainiana "Babu, Gopin. & S.K.Sharma"
 Vigna halophila (Piper) Marechal & al.
 Vigna haumaniana R.Wilczek
 Vigna heterophylla A.Rich.
 Vigna hirtella Ridl.
 Vigna hookeri Verdc.
 Vigna hosei (Craib) Backer

J 
 Vigna juncea Milne-Redh.
 Vigna juruana (Harms) Verdc.

K 
 Vigna keraudrenii Du Puy & Labat
 Vigna khandalensis (Santapau) Sundararagh. & Wadhw
 Vigna kirkii (Baker) J.B.Gillett
 Vigna kokii B.J.Pienaar

L 

 Vigna lanceolata Benth.
 Vigna lasiocarpa (Benth.) Verdc.
 Vigna latidenticulata (Harms) A.Delgado
 Vigna laurentii De Wild.
 Vigna linearis (Kunth) Marechal & al.
 Vigna lonchophylla Piper
 Vigna longifolia (Benth.) Verdc.
 Vigna longissima Hutch.
 Vigna lozanii (Rose) Lackey ex McVaugh
 Vigna luteola (Jacq.) Benth.

M 
 Vigna macrorhyncha (Harms) Milne-Redh.
 Vigna malayana M.R.Hend.
 Vigna marina (Burm.) Merr.
 Vigna megatyla (Piper) A. Delgado
 Vigna membranacea A.Rich.
 Vigna mendesii Torre
 Vigna microsperma R.Vig.

 Vigna mildbraedii Harms
 Vigna minima (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi
 Vigna monantha Thulin
 Vigna monophylla Taub.
 Vigna mudenia B.J.Pienaar
 Vigna mukerjeanus (Raizada) Raizada
 Vigna multinervis Hutch. & Dalziel
 Vigna mungo (L.) Hepper
 Vigna myrtifolia Piper

N 
 Vigna nakashimae (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi
 Vigna nigritia Hook.f.
 Vigna nyangensis R.Mithen & H.Kibblewhite

O 

 Vigna o-wahuensis Vogel
 Vigna oblongifolia A.Rich.

P 
 Vigna parkeri Baker
 Vigna peduncularis (Kunth) Fawc. & Rendle
 Vigna phoenix Brummitt
 Vigna pilosa (Klein ex Willd.) Baker
 Vigna platyloba Hiern
 Vigna polytyla (Harms) A. Delgado
 Vigna populnea Piper
 Vigna praecox Verdc.
 Vigna prainiana Babu & S.K.Sharma
 Vigna procera Hiern
 Vigna pygmaea R.E.Fr.

R 

 Vigna racemosa (G.Don) Hutch. & Dalziel
 Vigna radiata (L.) R.Wilczek
 Vigna radicans  Baker
 Vigna ramanniana Rossberg
 Vigna reflexopilosa Hayata
 Vigna reticulata Hook.f.
 Vigna richardsiae Verdc.
 Vigna riukiuensis (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi

S 

 Vigna schimperi Baker
 Vigna schlechteri Harms
 Vigna schottii (Benth.) A. Delgado & Verdc.
 Vigna somaliensis Baker f.
 Vigna speciosa (Kunth) Verdc.
 Vigna spectabilis (Standl.) A.Delgado
 Vigna stenophylla Harms
 Vigna stipulata Hayata
 Vigna subhastata Verdc.
 Vigna subramanianus (Raizada) Raizada
 Vigna subterranea (L.) Verdc.

T 

 Vigna tisserantiana Pellegr.
 Vigna tisserantii Pellegr.
 Vigna trilobata (L.) Verdc.
 Vigna triphylla (Wilczek) Verdc.
 Vigna truxillensis (Kunth) N. Zamora

U 
 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi
 Vigna unguiculata (L.) Walp.

V 
 Vigna venulosa Baker
 Vigna venusta (Piper) Marechal & al.
 Vigna vexillata (L.) A.Rich.
 Vigna vignoides (Rusby) Marechal & al.
 Vigna virescens Thulin

Note

Altri progetti 

Vigna
Vigna